Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Mima Jaušovec 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Jo Durie /  Rosalyn Nideffer (semifinali)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
 Anne Hobbs /  Mima Jaušovec (finale)

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Barbara Jordan /  Liz Smylie (primo turno)
 Rosie Casals /  Kathy Horvath (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1984